Чемпионат Европы по борьбе 2022 года проходил в городе Будапешт (Венгрия) с 28 марта по 3 апреля.

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба

Вольная борьба (женщины)

Медальный зачёт

Итоговый командный зачёт

Страны-участницы 
 28 февраля 2022 года президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что сборная России пропустит данный турнир, причиной тому поступившие рекомендации, а также трудности с логистикой.
 2 марта 2022 года Объединённый мир борьбы (UWW) опубликовал официальное заявление о том, что на исполкоме было принято решение об отстранении борцов России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой.
 23 марта 2022 года на сайте Ассоциации спортивной борьбы Украины появилась новость, что на турнир заявлена только команда по женской борьбе. Однако несмотря на всеукраинскую мобилизацию на чемпионате Европы в полном составе участвовала и мужская сборная по греко-римской борьбе. 

  (5);
  (23);
  (5);
  (14);
  (24);
  (3);
  (25);
  (22);
  (5);
  (20);
  (2);
  (7);
  (7);
  (16);
  (3);
  (10);
  (2);
  (19);
  (3);
  (4);
  (23);
  (1);
  (1);
  (17);
  (2);
  (5);
  (12);
  (9);
  (30);
  (20);
  (6);
  (12);
  (5);
  (5);
  (5);
  (3);
  (6)

Примечания

Ссылки 
 Senior European Championships 2022 

Март 2022 года
Апрель 2022 года
2022
Спорт в Венгрии в 2022 году
2022 год в борьбе
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Чемпионаты Европы в Венгрии
Борьба
Международные соревнования по борьбе в Венгрии